Gila puede hacer referencia a:

Lugares 

 Gila, ciudad que es área no incorporada del condado de  Grant, del estado de Nuevo México.

  Gila, condado de Arizona.

 Gila Bend, ciudad del condado de  Maricopa, de Arizona. 

Río Gila, afluente del Colorado.

  Desierto de Gila, nombre informal del Desierto de Sonora.

Animales 

 Salmón de Gila o trucha de Gila (Oncorhynchus gilae; Miller, 1950), una de las especies de salmón del Pacífico.

Gila, género de peces ciprínidos.

Monstruo de Gila (Heloderma suspectum), reptil saurio que debe su nombre al hecho de haber sido abundante en el pasado en la cuenca del río Gila.

 Carpintero de Gila (Melanerpes uropygialis), ave que anida en los saguaros.

Nombre propio 

 Gila, nombre hebreo de mujer que significa "alegría".

Personajes 

 "Gila", mote de Alberto Gilardino, futbolista italiano (*1982).

 Gila Almagor, actriz y escritora israelí (*1939).

 Gila Golan, modelo y actriz israelí de origen polaco (*1940).

 Gila Katsav (*1948), esposa de Moshé Katsav, presidente de Israel hasta el 2007.

 Gila von Weitershausen, baronesa y actriz alemana (*1944).

Miguel Gila (1919 – 2001), humorista español.

Varios 

 Gila, grupo alemán de rock progresivo.